sesja egzaminacyjna na studiach
 sesja giełdowa
 sesja w informatyce
 sesja – obrady ciała zbiorowego, np. rady gminy, powiatu, województwa